Francis Steinmetz, Nederlands militair
 John Steinmetz, Belgisch-Brits kunstverzamelaar
Sebald Rudolf Steinmetz, Nederlands etnoloog, socioloog en sociograaf
Thérèse Steinmetz, Nederlands zangeres, actrice en kunstschilderes
Charles Proteus Steinmetz, Duits-Amerikaans wiskundige en elektrotechnicus
Motty Steinmetz, Israëlisch zanger